Caumartin peut désigner une personne ou un lieu.

Nom de famille 
 Famille Le Fèvre de Caumartin
 Louis Lefebvre de Caumartin, Garde des Sceaux de Louis XIII, Chevalier, Seigneur de Caumartin et de Boissy-le-Châtel-en-Brie. (1552-1623)
 Louis II Lefebvre de Caumartin, Conseiller d’Etat, Intendant de Picardie, fils du précédent, Chevalier, seigneur de Caumartin et de Boissy-le-chatel (1586-1624)
 Louis-François Ier Lefebvre de Caumartin, Intendant de Champagne et Brie, Seigneur de Boissy, ami du Cardinal de Retz (1624-1687), petit-fils de Louis Lefebvre de Caumartin
 Louis-François II Le Fèvre de Caumartin de Boissy, intendant du Commerce, fils du précédent, Seigneur de Boissy. Son frère Louis Urbain (1653-1720), sera appelé « Monsieur de Boissy » jusqu’en 1687. Intendant des Finances de Louis XIV, il était protecteur du jeune Voltaire, et confident de Madame de Sévigné.
 Louis Urbain Lefebvre de Caumartin, frère du précédent de Caumartin.
 Jean-François Paul Lefebvre de Caumartin (1668-1733), abbé commendataire du Prieuré de l'Ermitage  de Notre-Dame de Consolation dans la forêt de Sénart et Evêque de Blois. fils de Louis François Lefebvre de Caumartin
 Antoine Louis Le Fèvre de Caumartin de Boissy, (1696-1748), Premier Président au Grand Conseil, fils du précédent Marquis de St-Ange, comte de Moret, Seigneur de Boissy-le-Châtel.
 Antoine-Louis Lefebvre de Caumartin, (1725-1803), Prévôt des marchands de Paris fils du précédent, Marquis de St-Ange, comte de Moret, Seigneur de Boissy-le-Châtel. C’est lui qui a donné son nom à la rue Caumartin à Paris. (station Havre-Caumartin)
 Marc Antoine Le Fèvre de Caumartin, (1751-1803), Intendant de Franche-Comté, fils du précédent, Marquis de St-Ange, comte de Moret, dernier seigneur de Boissy-le-Châtel.
 Jacques Étienne Caumartin, industriel et orateur français, (1769-1825).
 Jean-Baptiste Caumartin (1775-1842), homme politique français.
 Sara-Jane Caumartin (née en 1995), céiste canadienne.

Nom de lieu 
 Havre - Caumartin (métro de Paris)
 Rue de Caumartin
 Comédie Caumartin, théâtre parisien.
 Hameau de Caumartin sur la commune de Crécy-en-Ponthieu

Homonymie de patronyme